Torrey är ett namn som används både som förnamn och efternamn.

Efternamn
 Charles Cutler Torrey (163–1956), en amerikansk orientalist
 John Torrey (1796–1873), en amerikansk kemist och botaniker
 Reuben Archer Torrey (1856–1928), en amerikansk evangelist, pastor, teolog, folkbildare och författare

Förnamn
 Torrey Mitchell (1985–), en kanadensisk professionell ishockeyspelare
 William Torrey Harris (1835–1909), en amerikansk filosof och pedagog